Op, plaats in Indonesië
Ordo Praedicatorum (Dominicanen), rooms-katholieke bedelorde
 Tweede Algemene Waterpassing of Oostende Peil, referentiepeil voor hoogtemetingen in België
 Osdorp Posse, Nederlandse rapgroep
 OP (financiële instelling), Fins bedrijf
surjectie, wiskundig begrip, ook aangeduid als op
Station Opheusden, spoorwegstation in Nederland met stationscode Op